Salernitanus (lateinisch für „aus Salerno, salernitanisch“)  steht als Herkunftsbezeichnung bei:

 Codex Salernitanus (12. Jahrhundert)
 Ursus Salernitanus (Urso von Salerno), 12./13. Jahrhundert
 Nicolaus Salernitanus (12. Jahrhundert), siehe Antidotarium Nicolai
 Bartholomaeus Salernitanus (Bartholomäus von Salerno), 12. Jahrhundert
 Alphanus Salernitanus (Alfanus von Salerno), 11. Jahrhundert
 Rogerius Salernitanus (Roger Frugardi), 12. Jahrhundert
 Romualdus Salernitanus (Romuald von Salerno), 12. Jahrhundert